

Sigle
 PROM, tipo di memoria read only a stato solido
 PROM, rottura prematura delle membrane (dall'inglese prelabor rupture of membranes o premature rupture of membranes)

Altro
 Prom – nome inglese del ballo di fine anno scolastico.
 Prom – romanzo di Laurie Halse Anderson del 2005
 Prom - Ballo di fine anno (Prom) – film del 2009 diretto da Joe Nussbaum